Волож — еврейская фамилия.

 Волож, Аркадий Юрьевич (род. 1964) — российско-израильский предприниматель, сооснователь и бывший генеральный директор компании «Яндекс».
 Волож, Тола (1909—1944) — французский хоккеист на траве, легкоатлет и игрок в настольный теннис.
 Волож, Юрий Абрамович (род. 1938) — советский учёный-геолог, специалист по нефтяным месторождениям Прикаспия.